Honczariwka (do 1946 Słobódka pod Tłumaczem) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie monasterzyskim
 Honczariwka  (do 1946 Wyczółki) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim
 Jahłusz  (1946–1993 Honczariwka) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim